«Нецелованная» () — фильм режиссёра Раджа Госнелла 1999 года.

Сюжет 

Джози Геллер (Дрю Бэрримор), журналистка из Chicago Sun-Times, получает своё первое задание — написать о жизни школьников. Хотя ей 25 лет, она выглядит на 17. Поэтому она притворяется школьницей и устраивается в школу, чтобы описать обстановку изнутри.

В общении с парнями Джози оказывается гораздо неопытнее своих одноклассниц. Но вскоре и к ней приходит любовь.

В ролях 
 Дрю Бэрримор — Джози Геллер
 Майкл Вартан — Сэм Кулсон
 Дэвид Аркетт — Роб Геллер
 Джон С. Рейли — Август «Гас» Штраус
 Лили Собески — Алдис
 Молли Шэннон — Анита
 Джереми Джордан — Гай Перкинс
 Гарри Маршалл — мистер Ригфорт
 Джордан Ледд — Гибби
 Джессика Альба — Кирстен
 Марли Шелтон — Кристин
 Шон Уэйлен — Меркин
 Кресс Уильямс — Джорджи
 Брэндон Уильямс — Томми
 Джеймс Франко — Джейсон

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Марк Силверстайн, Эбби Кон
 Режиссёр: Раджа Госнелл
 Оператор: Алекс Непомнящий
 Художник: Стивен Джордан

Награды 
 2000 — Arse Film Critics Association — Дрю Берримор в номинации Breakthrough Artist Award
 2001 — Soupy Twist Film & TV Awards — Дэвид Аркетт в номинации BMI Film Music Award

Саундтрек

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 «Нецелованная»  на сайте film.ru

Кинокомедии США
Кинокомедии 1999 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы-драмы США
Фильмы Раджа Госнелла